Film
 Hidalgo (1976)
 Hidalgo (2004)

Personen
 Anne Hidalgo - Franse politica
 Gilberto Hidalgo - Peruaanse voetbalscheidsrechter
 Miguel Hidalgo - Mexicaanse onafhankelijkheidsstrijder
 Hidalgo (staat) - Mexicaanse deelstaat vernoemd naar bovenstaand persoon
 Michel Hidalgo (voetballer) - Frans voetballer en voetbalcoach
 Rubén Ramírez Hidalgo - Spaanse tennisser

Plaatsen
 Hidalgo (Illinois)
 Hidalgo (Texas)

Overig
 Hidalgo (adel) - adellijke rang in Spanje
 944 Hidalgo - planetoïde
 Hidalgo (geslacht) - vlindergeslacht (spanners)